Pierre Audoin (1932-2018)

Autres 
 Pierre Audoin Consultants
 Rivière Audoin